Чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин — одно из старейших спортивных соревнований мира, впервые проведённое в 1893 году. В настоящее время проводится Международным союзом конькобежцев и только в классическом многоборье.

До 1970 года чемпионат Европы по конькобежному спорту проводился только среди мужчин. С 1990 года чемпионат среди мужчин и женщин проводится в одно время на одном катке в течение двух дней.

История

Дистанции, на которых проводились соревнования 
 В 1891—1892 года чемпионат проводился на трёх дистанциях: ⅓ мили (536 м) — 1 миля (1609 м) — 3 мили (4,828 м).
 В 1893—1895 годах чемпионат проводился на трёх дистанциях: 500 м — 1500 м — 5000 м.
 В 1896—1935 годах чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 м — 1500 м — 5000 м — 10000 м.
 В 1936—1947 годах чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 м — 1500 м — 3000 м — 5000 м.
 С 1948 года чемпионат проводится на четырёх дистанциях: 500 м — 1500 м — 5000 м — 10000 м.

На чемпионате 1967 года в Лахти из-за сильного холода дистанция 10 000 метров была заменена на 3000 метров.

Определение победителя 

 В 1891–1892 годах чемпионом Европы провозглашался спортсмен победивший на всех трёх дистанциях. Если этого не происходило, то титул чемпиона не присваивался. Также в эти годы не определялись серебряный и бронзовый призёры.
 В 1893–1907 годах для победы необходимо было победить на большинстве дистанций — на трёх в 1896-1907 годах и на двух в 1893–1895 (в эти годы проводились забеги только на трёх дистанциях). Серебряный и бронзовый призёры также не определялись.
 В 1908–1925 действовала система, при которой за 1 место присваивалось 1 очко, за 2 место два очка, за 3 три очка и так далее. Победителем становился спортсмен набравший наименьшую сумму очков. При этом, спортсмен победивший на всех трёх дистанциях автоматически становился чемпионом Европы.
 В 1926–1927 годах очки на каждой дистанции вычислялись по соотношению времени спортсмена на дистанции и времени текущего рекорда Европы. В остальном правила определения победителя сохранялись.
 С 1928 года по настоящее время победитель определяется по сумме очков, набранной на 4 дистанциях. За каждую секунду времени прохождения 500 м даётся 1,000 очко. Время прохождения других дистанций делится на число, на которое данная дистанция длиннее 500 м, получаемое количество очков добавляется к сумме очков полученных на предыдущих дистанциях. Победителем становится конькобежец набравший наименьшую сумму.

Заключительную дистанцию бегут не все спортсмены. В настоящее время на заключительной дистанции принимают участие по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые отбираются из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций. Отбор идёт по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицируются участники, занимающие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занимающих эти места только в одном из списков, квалифицируется занимающий более высокое место в любом из списков.

Чемпионы

Неофициальные чемпионаты

Официальные чемпионаты 
С 1936 по 1948 годы спортсмены не из Европы допускались к соревнованиям, если они были членами европейских конькобежных клубов.

Количество медалей по странам 
После чемпионата 2023 года.

Самые результативные спортсмены

Примечания

Ссылки 
 Medal Winners in European Allround Championships. International Skating Union (2006-04-24). Retrieved on 2007-08-25.

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту